Franchy ist der Familienname von:

 Felix Franchy (* 1940), österreichischer Schauspieler
 Franz Karl Franchy (1896–1972), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Franchi